Cava, een Spaanse mousserende wijn
Cava (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Lleida in de regio Catalonië
Cava (eiland), een van de onbewoonde Orkneyeilanden
het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA), een landelijk cultureel archief